Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан () является статутным органом с полномочиями по обеспечению соблюдения законодательства о защите прав потребителей и законодательства о рекламе в Узбекистане.

Приоритетность прав и интересов потребителя 
Приоритетность прав и интересов потребителя указана в Основном Законе страны:«Основу экономики Узбекистана, направленной на развитие рыночных отношений, составляет собственность в ее различных формах. Государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственности.»

53 статья Конституции Республики Узбекистан.

История 
C 1996 года по сентябрь 2019 года направление защиты прав потребителей и регулирование рекламного рынка осуществлялись в рамках государственной системы в одноименном управлении Антимонопольного комитета.

С развитием бизнеса и увеличением объёма торговых отношений появился вопрос поднятия на новый уровень защиты прав потребителей. Масштаб целей и задач, которые должны решаться в этой сфере, объем обращений от потребителей товаров и услуг требовали создания уполномоченного государственного органа, осуществляющего единую государственную политику и координацию деятельности организаций в сфере защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы.

Агентство по защите прав потребителей было создано в соответствии с Указом Президента №УП-5817 «О мерах по коренному совершенствованию правовой и институцио­нальной системы защиты прав потребителей» от 11 сентября 2019 года.

Структура службы 
Структура Агентства по защите прав потребителей представлена Центральным аппаратом в городе Ташкент и территориальными управлениями в 14 регионах страны (включая Республику Каракалпакстан и город Ташкент).

Задачи Агентства 
На Агентство возложено ряд задач. В их числе:

 разработка и реализация единой государственной политики в области защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;
 обеспечение доступа потребителей к достоверной и полной информации о товарах (работах, услугах), их производителях, исполнителях и продавцах;
 разработка и реализация программ, направленных на просвещение и повышение потребительской грамотности населения;
 оказание содействия потребителям в защите их прав и интересов;
 осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, а также взаимодействие в области контроля за безопасностью и качеством товаров (работ, услуг);
 анализ причин нарушений прав потребителей, выработка предложений по их устранению и предупреждению нарушений прав потребителей;
 регулирование рекламного рынка с целью недопущения недобросовестной конкуренции в сфере рекламы и пресечение недостоверной рекламы;
 взаимодействие с институтами гражданского общества и другими организациями в сфере защиты прав потребителей;
 изучение цен потребительских рынков, подлежащих государственному ценовому регулированию;
 сотрудничество с зарубежными организациями по вопросам защиты прав потребителей и регулирования рекламного рынка.

Защита прав потребителей 
В целях осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей Агентство систематически проводит различного рода исследования в разнообразных отраслях и сферах.

За 2022 год было зарегистрировано и рассмотрено порядка 25 тысяч обращений, осуществлено 257 изучений, а количество потребителей, чьи права были восстановлены составило 2,1 млн человек. В результате рассмотрений и изучения обращений была установлена сумма ущерба, нанесенного потребителям, которая составила 75 млрд сум (6,6 млн долл. США).

Агентство по результатам изучений обращений, выдает обязательные для исполнения предписания субъектам предпринимательства. В случаях, если предприниматель не выполняет предписания Агентства, то следующий принудительный этап стоит за судом, где Агентство выступает в роли истца по возврату потребителям денежных средств, оплаченных в качестве первоначального взноса.

«Контрольная закупка» 
В постановлении Президента РУз №ПП-4887 «О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения» от 11 ноября 2020 года обозначена задача по разработке порядка осуществления контрольной закупки товаров народного потребления в пунктах розничной торговли и проведения экспертизы (лабораторных испытаний) товаров (работ, услуг);Постановлением Кабинета Министров РУз № 59 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей и обеспечению в этом направлении эффективной организации сотрудничества государственных органов и организаций» от 8 февраля 2021 года этот порядок был утвержден.

В рамках осуществления данной задачи Агентству предоставлено право осуществлять контрольные закупки товаров и услуг в точках розничной торговли и оказания услуг, организацию их экспертизы (тестирования) на предмет соответствия законодательству о защите прав потребителей. Данные мероприятия проводятся с участием Узбекского Агентства по техническому регулированию, а также Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Информация об итогах экспертиз размещается на официальном сайте агентства соnsumer.gov.uz. На сегодня Агентство в основном занимается пищевыми продуктами, но по обращениям ведомств проводит и другие экспертизы.

Изучение потребительского рынка товаров и услуг 
Согласно №УП-5817 на Агентство по защите прав потребителей возложено также задача изучения потребительского рынка, динамики цен и механизмов ценообразования на товары (работы, услуги).

Сотрудники территориальных управлений Агентства на местах ежедекадно осуществляется мониторинг (изучения) цен на более чем 35 продуктов питания и непищевых продуктов, таких как масло растительное, мука, сахар, продукты сельского хозяйства, моющие средства и средства личной гигиены. В рамках этих мероприятий, также осуществляется изучения движение данных товаров по цепочке от производителя до конечного потребителя. По результатам мониторинга вносятся предложения по стабилизации цен на основе увеличения предложения, организации прямых поставок минуя посреднические организации (например, ярмарки).

Регулирование рынка рекламы 
Агентство проводит регулярный мониторинг локальной рекламы на предмет соответствия требованиям законодательства, нарушения которых (недостоверная или искаженная информация в рекламе) приводят к введению потребителей в заблуждение.

За 2022 год Агентством проведено около 66 тысячи исследований, из которых в более 19 тысяч случаях выявлены различные недостатки и приняты меры по их устранению.

Законотворчество 
В числе задач Агентства также присутствует совершенствование нормативно правовой базы защиты прав и интересов потребителей.

В целях оценки воздействия нормативно-правовых актов на потребителей Агентством проводятся инвентаризации действующих актов и даются заключения по проектам готовящихся документов. Также, Агентство разрабатывает проекты нормативно-правовых актов, регулирующих контрольную закупку и экспертизу товаров, покупки фармацевтической продукции, а также по оценке воздействия нормативных документов на потребителей.

В 2020 году Агентство было назначено одним из ответственных органов отвечающее за внесение изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» в рамках Государственной программы 2017—2021.

Новая редакция Закона «О рекламе» была принята Законодательной палатой 28 декабря 2021 года и одобрена Сенатом 17 марта 2022 года.

Новый закон устанавливает ряд требований в области подготовки, размещения и распространения рекламы. Компетентным органом государственного регулирования в сфере рекламы является Агентство по защите прав потребителей, которое также определяет полномочия государственных органов и негосударственных некоммерческих организаций по регулированию сферы рекламы.

В ноябре 2021 года Сенат утвердил поправки в Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей».

Закон предусматривает усиление ответственности продавца и расширение перечня прав покупателя, в том числе права на возмещение материального ущерба. Изменения в законе также коснулись соблюдения прав потребителей при оказании дистанционных продаж и дистанционных услуг. Кроме того, законом были усилены права и полномочия Агентства по защите прав потребителей как уполномоченного государственного органа.

Повышение потребительской грамотности 
Еще одной задачей Агентства является организация мероприятий по повышению потребительской грамотности населения.

Агентство проводит информационные кампании по различным темам, таким как борьба с загрязнением окружающей среды, финансовая грамотность, а также различные программы потребительской грамотности для детей.

В 2022 году, в целях повышения потребительской культуры и правовых знаний населения и предпринимателей было организовано более 500 мероприятий различного характера, в которых было задействовано более 29 тысяч участников.

Международное сотрудничество 
Агентство поддерживает отношения с государственными органами зарубежных стран и международными организациями в области защиты прав потребителей и рекламы.

24 августа 2020 года — Агентство стало полноправным членом Консультативного совета СНГ по защите прав потребителей.

29 июня 2021 года — в дистанционном режиме был подписан Меморандум о взаимопонимании между Корейским агентством по защите прав потребителей и Агентством по защите прав потребителей, в котором определены будущие совместные мероприятия.

21 декабря 2021 года — Агентство и Sparkassenstiftung Германии по международному сотрудничеству подписали Меморандум о взаимопонимании в области защиты прав потребителей в сфере финансов и Совместный протокол о создании учебного фонда для обучения и повышения квалификации в области защиты прав потребителей.

Примечания

Ссылки 
 https://consumer.gov.uz/ru/

Организации Узбекистана
Государственное устройство Узбекистана
Права потребителей